Каролине Эрдаль (; ) — норвежская биатлонистка. Победительница и призёр чемпионатов Европы.

Карьера 
Эрдаль дебютировала на Кубке Мира в сезоне 2016/17 на этапе в Эстерсунде, заняла 82 место в индивидуальной гонке.

Норвежка является многократной победительницей гонок на этапах Кубка IBU. В 2020 году вместе с Эндре Стрёмсхеймом победила на чемпионате Европы в одиночной смешанной эстафете.

В 2021 году Эрдаль завоевала две личные серебряные медали на чемпионате Европы в Душниках-Здруй — в спринте и гонке преследования.

Результаты

Открытые Чемпионаты Европы 

Биатлонисты Норвегии
Чемпионы Европы по биатлону